Bad Piggies () — игра-головоломка, разработанная финской компанией Rovio Entertainment, спин-офф игры Angry Birds. 27 сентября 2012 года игра вышла для macOS, iOS, Android и Windows, позже вышла для Windows Phone. В июне 2021 года был анонсирован сиквел данной игры, на данный момент находящийся в разработке.

Игровой процесс 
Уровни начинаются с постройки летательного аппарата или хитроумной машины из подручных материалов. Согласно утверждению авторов, возможно создать более нескольких тысяч разных конструкций. Многие из них выглядят совершенно абсурдно и заведомо не реалистичны. Задача — провести свинью к финишу (в эпизоде Flight in the night нужно довезти и яйцо, а в первой части Tusk’til Dawn тыкву со сладостями), выполнив при этом два дополнительных задания, которые могут быть следующими:
 пройти уровень, уложившись в определённое время;
 собрать на карте коробки с бонусными звёздами;
 пройти уровень без использования какой-либо детали;
 доставить свинью к финишу, не повредив транспортное средство;
 доставить к финишу Короля Свиней.

В настоящее время в игре Bad Piggies шесть сюжетных эпизодов и два дополнительных. За прохождение уровня игрок награждается звездой, ещё две звезды можно получить, выполнив оба задания уровня. Также во время прохождения можно собирать черепа и статуи, которые открывают бонусные уровни. Есть режим «Песочница», где даётся большое количество деталей и надо собирать коробки со звёздами, есть платный уровень «Field of Dreams» — там ещё больше деталей и надо собрать 40 звёзд, также сорок звёзд есть в песочнице «Little Pig Adventure». Детали нужны для создания техники. Другие объекты в игре могут помогать или мешать игроку, иногда они просто декорации или части фона. Песочницы нужны для постройки и испытания своих интересных конструкций. Летом 2016 года в игру были добавлены ящики, в которых содержатся сладости, гайки, детали, бонусные активаторы, облегчающие прохождение уровня, и ломо-переработчик, с помощью которого создаются скины и костюмы.

Cake Race 
Cake Race — специальный эпизод-режим в Bad Piggies, вышедший 1 декабря 2016 года. В этом эпизоде игроки соревнуются между собой. После соединения и постройки машины игроки должны собрать за время как можно больше тортов на уровне. Если игрок проиграл, он может сразиться с другим игроком или/и на другом уровне. Однако, иногда попадается игрок-бот, всегда равный уровню игрока.

Сюжет 
Свиньи рисуют план на карте, как раздобыть яйца птиц из Angry Birds. Но один свин по имени Росс случайно включил вентилятор, план затянуло в него и разорванный план разлетелся по всему острову. Свиньям придётся собирать его по кусочкам. В конце первой части игры им удаётся собрать план. В начале второй части, позже ставшая третьей, свиньи находят яйца с помощью подзорной трубы и составляют новый план уже на ящике, а бумагу убирают в сторону. Но этим ящиком оказался динамит и тот взорвался. В результате свиньям приходится искать все куски, а после нахождения они наконец-то изучают план. Но они замечают, что яйца были нарисованы на внешней линзе телескопа, и что это — шутка Синих птиц — Джея, Джейка и Джима. В третьей части, которая позже стала четвёртой, свиньям всё же удалось завладеть яйцами птиц, и теперь всю миссию надо их доставить. В конце игры свиньи узнают, что «яйца» — это камни покрашенные в белый цвет, и что это опять шутка Синих птиц (естественно, неизвестно, когда и при каких обстоятельствах яйца подменили). В четвёртом эпизоде, который в результате стал вторым, история такова: свиньям нечего есть, но они увидели, что Свин-Повар приготовил шоколадный торт! Потом становится ясно, что это всё для короля. В этой части появились 3 новых устройства. В заключение свиньи добираются до короля и дарят ему торт. В хэллоуинском эпизоде Росс объедается конфетами и засыпает, игра происходит во сне, потом он пробуждается и видит, как свиньи-зомби вместе с Майором Лазером воруют его конфеты. Росс бросает в них тыкву-корзинку, но она отскакивает обратно, и свин снова погружается в сон. В конце свин просыпается, и оказывается, что это всё был сон. В шестом эпизоде в замке Короля Свиней намечается праздник, но Росс во время подготовления замечает отсутствие вазы. Достав карту и нарядившись в костюм Индианы Джонса, свин отправляется навстречу опасностям в Эль Свинадо. По пути он находит золотую статую свиньи и он в конце эпизода приносит её в замок.

Удаление игры 
10 марта 2022 года Rovio объявила о удалении своих игр, включая Bad Piggies в России и Белоруссии из-за вторжения России на Украину.

Специальные версии 
 Bad Piggies HD — версия игры в высоком разрешении. Оптимизирована для больших экранов, улучшены свет и звук. Ранее была платной версией, в данный момент является бесплатной с рекламой.
 Bad Piggies Free — демонстрационная версия игры. Была доступна на iOS и на ПК. Имела 30 уровней, в основном из эпизода Ground Hog Day. Режим десерта и cвин-механик отсутствуют.
 Bad Piggies HD Free — демонстрационная версия Bad Piggies HD и одновременно HD-версия Bad Piggies Free. Есть свин-механик и бонусный уровень-эпизод Field of Dreams. Имела 25 уровней обычной версии и несколько уровней из эпизодов Rise and Swine и Road Hogs. Была доступна только для iOS.

Критика 

Игра получила положительные отзывы с оценкой Metacritic 83/100 на основании 24 отзывов.

Марк Браун из Pocket Gamer дал игре серебряную награду и назвал её «креативной, захватывающей и абсолютно наполненной контентом», сокрушаясь, что она кажется «слишком безопасной и предсказуемой». IGN оценил его как лучшую мобильную игру 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 

Игры для Windows
Игры для iOS
Игры для Android
Игры для macOS
Игры на движке Unity
Компьютерные игры, разработанные в Финляндии
Игры — спин-оффы
Angry Birds